Monadenia infumata är en snäckart som först beskrevs av Gould 1855.  Monadenia infumata ingår i släktet Monadenia och familjen busksnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Busksnäckor
infumata